Gavignanesi – abitanti di Gavignano (Italia)
Gavignanesi – abitanti di Gavignano Sabino